Fairview podría referirse a varios lugares de Estados Unidos:

En 
 Fairview (Alabama)
En 
 Fairview (condado de Buncombe, Carolina del Norte)
 Fairview (condado de Union, Carolina del Norte)
En 
 Fairview (condado de Christian, Kentucky)
 Fairview (condado de Kenton, Kentucky)
En 
 Fairview (condado de Bergen, Nueva Jersey)
 Fairview (condado de Monmouth, Nueva Jersey)